Трі-сюр-Баї́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 95 км на захід від Тулузи, 27 км на північний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 495 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 992,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Трі-сюр-Баїз 
 Трі-сюр-Баїз на сайті французького Національного інституту географії
 Трі-сюр-Баїз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трі-сюр-Баїз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трі-сюр-Баїз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трі-сюр-Баїз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї